Monreal (Duitsland), een gemeente in Duitsland
Monreal (Masbate), een gemeente in de Filipijnse provincie Masbate
Monreal (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
Monreal del Campo, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel

Zie ook
Monreale, een stad in de Italiaanse provincie Palermo